

Литература 
 
 
 

Ржев